Königsbrücke ist der Name folgender Brücken:

 die ehemalige Königsbrücke in Berlin
 ehemalige Brücke über die Ruhr in Essen, siehe Gustav-Heinemann-Brücke (Essen)
 ehemalige Brücke über die Elbe in Magdeburg, siehe Jerusalembrücke (Südbrücke)
 Brücke über die Ilmenau in Bad Bevensen, siehe Königsbrücke (Bad Bevensen)
 Brücke über den Jöllenbecker Mühlenbach im Bielefelder Stadtbezirk Jöllenbeck, siehe Königsbrücke (Bielefeld)
 Brücke über die Oder in Breslau, heute Władysław-Sikorski-Brücke genannt
 Brücke über die Schmalfelder Au in Schmalfeld, siehe Schmalfelder Königsbrücke
 Brücke über die Bega in Schötmar, siehe Königsbrücke (Schötmar)

Königsbrücke bezeichnet außerdem:
 Königsbrücke (Salzwedel), ein Hotel in Salzwedel

Siehe auch:
 Königsbrück (Begriffsklärung)
 Kingsbridge